«Ну, вот ещё!» — российский рисованный мультфильм. Создан на студии «Пилот» в 2007 году по мотивам русской народной сказки «Муж и жена», записанная во Владимирской губернии. Режиссёр — Сергей Айнутдинов.

Мультфильм входит в мультсериал «Гора самоцветов». В начале мультфильма — пластилиновая заставка «Мы живём в России — Владимир».

Сюжет 
Жили-были в одной деревне муж да жена. Жена была женщина своенравная, даже можно сказать — упрямая. Что муж ни скажет — всё она наоборот делает. Пошли однажды муж и жена в лес, по грибы. Муж зовёт жену на поляну, где много грибов, но она не слушается и уходит. Муж не выдерживает и посылает жену к чёрту. В это время чёрт, услышав слова мужа, сделал яму в земле, ведущую в ад. Туда и попала жена, а муж постоял у ямы, погоревал да и пошёл домой. Совсем достала жена чертей. Пошёл чёрт к мужу, просил выкупить жену за мешок золота. Обрадовался муж, что жена жива, но виду не показал. На утро чёрт привёл жену. И стали муж да жена жить как прежде. Жена по-прежнему вредничает, а муж в конце концов приноровился жёнушкину вредность в пользу оборачивать.

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы России 2007 года
Мультфильмы студии «Пилот»
Мультфильмы «Гора самоцветов»
Мультфильмы на русском языке
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов